Clem est le diminutif familier
des prénoms Clément, Clémence et Clémentine ;
du porte-avions français Clemenceau.

 Clem, un roman d'Henry Muller, Prix Interallié 1960
 Clem, une série télévisée française créée en 2010.

Homonymie de titre